

Fumetti 
 Schism – webcomic (fumetto online) di Leigh Bader.

Musica 
 Schism – singolo dei Tool del 2001
 Schism Records – etichetta discografica statunitense

Pagine correlate 
 Scisma